Liberty (angl. svoboda) může být:

místní název
 Liberty County – čtyři okresy v USA
 Liberty (Indiana) – město v Indianě ve Spojených státech amerických
 Liberty Island – ostrov, na němž stojí Socha svobody
 Liberty (Kansas) – město v Kansasu ve Spojených státech amerických
 Liberty (Maine) – město v Maine ve Spojených státech amerických
 Liberty (Mississippi) – město v Mississippi ve Spojených státech amerických
 Liberty (Missouri) – město v Missouri ve Spojených státech amerických
 Liberty (Utah) – obec v Utahu ve Spojených státech amerických

jiný význam
 Liberty (album) – album skupiny Duran Duran z roku 1990
 Liberty (loď) – americká třída obchodních lodí
 Liberty 12 – americký letecký motor
 USAT Liberty – americká nákladní loď, potopená 1942
 USS Liberty (AGTR-5) – americká výzvědná loď
 Liberty – vila v Karlových Varech z roku 1903, kulturní památka